tank, a harckocsi egyik közkeletű megnevezése
Tank, brit együttes